Пресман — еврейская фамилия. Известные носители:
 
 Пресман, Аристид (более известен как Ашер Перес; 1934—2005) — израильский физик-теоретик.
 Пресман, Матвей Леонтьевич (1870—1941) — российский пианист и музыкальный педагог.